Campeonato Mundial de Resistencia puede referirse a:

 Campeonato Mundial de Sport Prototipos, competencia de automovilismo disputada entre de 1953 y 1992;
 Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, competencia de automovilismo disputada desde 2012;
 Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM, competencia de motociclismo disputada desde 1960;
 Campeonato Mundial de Enduro, competencia de motociclismo disputada desde 1990.